Hans Kraus kan syfta på:
 Hans Kraus (läkare), bergsklättrare och läkare inom idrottsmedicin
 Hans Peter Kraus, österrikisk bokhandlare av ovanliga böcker och manuskript

Se även 

 Hans-Henrik Krause, dansk skådespelare och filmregissör